Ankersmit ist der Name von

 Frank Ankersmit (* 1945), niederländischer Professor für Geistesgeschichte und Geschichtstheorie an der Universität Groningen
 Hendrik Jan Ankersmit (1895–1982), niederländischer Politiker
 Hendrik Jan L. Ankersmit (* 1970) südafrikanischer Thoraxchirurg und Unternehmer
 Thomas Ankersmit (* 1979), niederländischer Komponist